Un ballo al Savoia (Ball im Savoy) – film del 1935 diretto da Steve Sekely
Un ballo al Savoia (Ball at Savoy) – film del 1936 diretto da Victor Hanbury (come W. Victor Hanbury)